El duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein (11 de agosto de 1863 - 22 de febrero de 1921) era hijo del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y de la princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg. Heredó de su padre el título de duque de Schleswig-Holstein.

Matrimonio
Se casó con la princesa Dorotea de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija del príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la princesa Luisa María de Bélgica. La pareja no tuvo hijos. Sin embargo, el 11 de noviembre de 1920, Ernesto Gunter adoptó al príncipe Juan Jorge y a su hermana, la princesa María Luisa, hijos del príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

El duque se hizo un nombre por su vida sexual franca y escandalosa en ese momento, que también incluía visitas a burdeles y que le valió el apodo de "Duque Rammler" en la corte. Sin embargo, los informes, con respecto a la moral bastante prudente de la corte imperial, deben disfrutarse con cierta cautela. La investigación expresa la sospecha de que Ernesto Gunter escribió los insultos del asunto Kotze.

Después de su muerte en 1921, su primo Alberto de Schleswig-Holstein lo sucedió como jefe y (titular) duque de Schleswig-Holstein. Dado que el duque Alberto murió en 1931 sin descendencia legítima, la línea Augustemburgo en la línea masculina se extinguió.

Títulos

Títulos 

 (11 de agosto de 1863 - 14 de enero de 1880): Su Alteza Serenísima el príncipe Ernesto Gunther de Schleswig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg.
 (14 de enero de 1880-1918): Su Alteza el duque de Schleswig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg.
 (1918 - 22 de febrero de 1921): Su Alteza el duque de Schleswig-Holstein.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Casa de Augustenburg
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Personas de la Provincia de Brandeburgo